Xanten (Nederlands: Santen), Duitse stad in Noordrijn-Westfalen.
Santen (kokos), geconcentreerd kokosvruchtvlees.